Иван Лендл је освојио турнир. У финалу је победио Милослава Мечиржа резултатом 6-2, 6-2, 6-2.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1989.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1989.